André Grétry ist der Name folgender Personen:

* André-Ernest-Modeste Grétry (1741–1813), belgisch-französischer klassischer Komponist
 André-Joseph Grétry (1774–1826), französischer Schriftsteller